Slovo Duha má několik významů:
 Duha – optický jev (fotometeor)
 Hnutí DUHA – česká nevládní ekologická organizace
 Duha (časopis) – český křesťanský časopis
 Duha (film) – sovětské válečné drama (1944)
 Duha (sdružení) – občanské sdružení
ve spojeních
 Pan Duha – československý animovaný večerníček (1985)
 Bechyňský most Duha – pojmenování mostu podle tvaru
 Duha nad Brnem – filmová přehlídka v roce 2001, od následujícího roku známá jako Mezipatra
příjmení osob
 John Duha – americký gymnasta a atlet, držitel dvou bronzových olympijských medailí

Související výrazy 
 Duhová vlajka – mj. symbol homosexuálního hnutí
 Duhový most (rozcestník)

Podobné výrazy 
 Duhovka
 Duhovka (platidlo)